Сфегины () — род мух-журчалок из подсемейства Eristalinae. Около 150 видов.

Распространение 
Голарктика, Ориентальная область.
В фауне России 33 вида, из которых 22 на Дальнем Востоке.

Описание 
Мухи средней величины (4—8 мм) буровато-рыжей или красновато-коричневой окраски. Форма тела стройная с булавовидным стебельчатым брюшком.
Голова с сильно вогнутым лицом; щеки линейные; глаза и лицо голые, дихоптические у обоих полов (глаза разделённые лбом); антенны короткие (примерно как лицо) с округлым 3-м члеником; ариста голая или опушенная. Грудь: передний мезоплеврон, задний птероплеврон, гипоплеврон, метастернум все голые; щитик обычно с краевыми щетинками; постметакоксальный мост полный. Ноги нормальные стройные, кроме задних увеличенных бедер, с вентроапикальными шиповидными щетинками. Крылья длинные, обычно гиалиновые; маргинальная ячейка открытая; апикальная ячейка закрытая и стебельчатая; передняя поперечная жилка входит в базальной 1/3 или менее дискальной ячейки. Брюшко стебельчатое.

По образу жизни личинок журчалок рода Sphegina можно отнести к биологической группе детритофаги, так как они или обитают в воде и питаются по преимуществу детритом, или под корой, в трухлявой древесине, в дуплах. Имаго летают во влажных местах, по берегам ручьёв и болот, питаются на цветах.

Систематика 
Около 150 видов. Систематическая позиция рода Sphegina дискутируется разными авторами (Thompson 1972;
Rotheray & Gilbert 1999; Ståhls et al. 2003; Hippa & Ståhls 2005; Reemer & Ståhls 2013). Его часто помещают вместе с сестринской группой  (типовой вид ) в состав трибы Chrysogastrini в подсемействе Eristalinae. Однако, в последних публикациях эти два рода имеют разные позиции в кладограммах. Hippa & Ståhls
(2005) рассматривают кладу Sphegina + Neoascia сестринской к группе всех остальных Syrphidae, а Reemer & Ståhls (2013) помещают Neoascia (Sphegina не был включён) сестринской к группе всех остальных Syrphidae, исключая Microdontinae.

В составе рода выделяют два подрода. Для номинативного подрода Sphegina характерна субквадратная или овальная форма первого стернума (с волосками), постметакоксальный киль узкий, дугообразный или с большим
дорсо-медиальным субтреугольным разрезом. Для подрода Asiosphegina Stackelberg, 1974 характерна ланцетовидная форма первого стернума, он в несколько раз длиннее своей ширины или перепончатый (без волосков) или он редуцирован, постметакоксальный киль широкий, его дорсальный край почти прямой (редко с небольшой выемкой).

 Sphegina (Sphegina) abbreviata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina albipes (Bigot, 1883)
 Sphegina (Sphegina) angustata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina appalachiensis Coovert, 1977
 Sphegina armatipes Malloch, 1922
 Sphegina aterrima Stackelberg, 1953
 Sphegina atrolutea Lucas in Thompson & Torp, 1986
 Sphegina biannulata Malloch, 1922
 Sphegina brachygaster Hull, 1935
 Sphegina bridwelli Cole, 1924
 Sphegina californica Malloch, 1922
 Sphegina (Sphegina) calthae Mutin
 Sphegina campanulata Robertson, 1901
 Sphegina (Sphegina) carbonaria Mutin
 Sphegina clavata (Scopoli, 1763)
 Sphegina (Sphegina) claviventris Stackelberg, 1956
 Sphegina clunipes (Fallén, 1816)
 Sphegina cornifera Becker, 1921
 Sphegina elegans Schummel, 1843
 Sphegina eoa Stackelberg, 1953
 Sphegina flavimana Malloch, 1922
 Sphegina flavomaculata Malloch, 1922
 Sphegina (Sphegina) guptai Mutin, 1998
 Sphegina hennigiana Shiraki & Edashige, 1953
 Sphegina infuscata Loew, 1863
 Sphegina keeniana Williston, 1887
 Sphegina (Sphegina) kumaoniensis Mutin, 1998
 Sphegina (Sphegina) kurenzovi Mutin
 Sphegina latifrons Egger, 1865
 Sphegina limbipennis Strobl, 1909
 Sphegina lobata Loew, 1863
 Sphegina lobulifera Malloch, 1922
 Sphegina (Sphegina) melancholica Stack.
 Sphegina (Sphegina) montana Becker, 1921
 Sphegina nigrimana Cole, 1924
 Sphegina (Sphegina) obscurifacies Stack.
 Sphegina occidentalis Malloch, 1922
 Sphegina petiolata Coquillett, 1910
 Sphegina platychira Szilády, 1937
 Sphegina punctata Cole, 1921
 Sphegina (Sphegina) quadriseta Huo & Ren, 2006
 Sphegina rufa Malloch, 1922
 Sphegina rufiventris Loew, 1863
 Sphegina (Sphegina) spheginea (Zetterstedt, 1838)
 Sphegina (Sphegina) spiniventris Stackelberg, 1953
 Sphegina (Sphegina) stackelbergi Viol.
 Sphegina sublatifrons Vujic, 1990
 Sphegina (Sphegina) tenuifemorata Mutin
 Sphegina (Sphegina) tuvinica Viol.
 Sphegina (Sphegina) uncinata Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina varifacies Kassebeer, 1991
 Sphegina verecunda Collin, 1937
 Sphegina (Sphegina) verae Mutin
 Sphegina (Sphegina) violovitshi Stackelberg, 1956

Подрод Asiosphegina 

 Sphegina achaeta Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina adusta Hippa, van Steenis & Mutin, 2015 
 Sphegina albolobata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina amamiensis Shiraki, 1968
 Sphegina amplistylus van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina apicalis Shiraki, 1930
 Sphegina asciiformis  Brunetti, 1915 
 Sphegina atricolor  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015 
 Sphegina atrimanus van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina bidens  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015 
 Sphegina bifida van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina bilobata  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina bispinosa  Brunetti, 1915
 Sphegina bracon van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina brevipilis van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina carinata  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015 
 Sphegina cerina  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015 
 Sphegina clavigera van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina collicola van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina crassispina  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina crinita van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina crucivena  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina culex  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015 
 Sphegina cultrigera  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015 
 Sphegina dentata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina distincta van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina ensifera  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015 
 Sphegina exilipes van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina freyana Stackelberg, 1956
 Sphegina falcata Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina farinosa van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina fimbriata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina forceps Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina forficata Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina furcillata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina furva Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina ghatsi van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina gigantea van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina gigas Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina granditarsis van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina hamulata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina hansoni Thompson, 1966
 Sphegina hauseri van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina incretonigra van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina index Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina inflata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina inventum van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina javana de Meijere, 1914
 Sphegina karnataka van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina licina van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina lobulata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina lucida van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina malaisei Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina minuta Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina mirifica Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina nasuta Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina nigerrima Shiraki, 1930
 Sphegina nigrotarsata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina nitidifrons Stackelberg, 1956
 Sphegina nubicola van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina orientalis Kertész, 1914 
 Sphegina ornata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina parvula Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina perlobata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina philippina Thompson, 1999
 Sphegina plautus van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina pollex Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina pollinosa Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina prolixa van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina pusilla  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina radula  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina raduloides  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina setosa van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina sibirica Stackelberg, 1953
 Sphegina siculifera  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina simplex  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina sinesmila  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015 
 Sphegina spathigera van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina spenceri van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina strigillata van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina subradula  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina taiwanensis van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina tenuis  Brunetti, 1915
 Sphegina trichaeta  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015
 Sphegina tricoloripes  Brunetti, 1915
 Sphegina trispina  Hippa, van Steenis & Mutin, 2015 
 Sphegina tristriata  Brunetti, 1913
 Sphegina umbrosa van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina varidissima  Shiraki, 1930
 Sphegina verrucosa van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018
 Sphegina vietnamensis van Steenis, Hippa, & Mutin, 2018

Охранный статус 
В Красную книгу Ленинградской области включён вид Сфегина элегантная (Sphegina elegans).

Примечания

Литература 
 Coovert G.A., Thompson F.C. The Sphegina species of eastern North America (Diptera: Syrphidae). Proc. Biol. Soc. Wash. 90: 536—552, 1977

Ссылки 
Sphegina на bugguide

Eristalinae
Насекомые Европы
Насекомые Азии
Насекомые Северной Америки
Роды двукрылых